El paral·lel 10º sud és una línia de latitud que es troba a 10 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 10° de latitud sud, un grau de longitud equival a  109,638 km; la longitud total del paral·lel és de 39.470 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 1.106 km i a 8.896 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 10° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Malawi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre les illes del Grup Aldabra,  Passa al nord de Farquhar,  Passa al nord de les Agalega, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sumba
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Savu
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Timor
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Timor
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a través de les illes de l'estret de Torres, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Normanby
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Guadalcanal, 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre les illes de Malaita Sud i Makira,  Passa al sud de l'illa d'Ulawa,  Passa entre els grups d'illes Duff i Reef,  Passa entre els atols de Nukulaelae i Niulakita, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Atol Rakahanga
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Carolina
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Tahuata
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Moho Tani
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | Frontera  / 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Acre
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Rondônia Mato Grosso estat de Tocantins Maranhão Piauí estat de Bahia Sergipe Alagoas
|- 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 9º sud
 Paral·lel 11º sud

Referències 

Línies de latitud